Финал Кубка Турции по футболу 1999/2000 состоялся 3 мая 2000 года. «Галатасарай» оказался сильнее «Антальяспора» в дополнительное время (3:1), основное и дополнительное время же закончились со счётом 2:2. «Галатасарай» стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2000
Турция
Матчи ФК «Галатасарай»

События 3 мая
Май 2000 года
Спорт в Турции в 2000 году
ФК «Антальяспор»
Диярбакыр